Плетени — название населённых пунктов:

Россия 
 Плетени — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Плетени — деревня в Кайбицком районе Республики Татарстан.